Las Piedras es una población en el estado de Morelos, México, en Villa de Ayala.

Su población es de 1000 habitantes aproximadamente, y se dedica básicamente al comercio y a la agricultura.

Referencias 

Localidades del estado de Morelos